

Свебодзін — місто в Свебодзінському повіті Любуського воєводства
 Свебодзін — гміна в Свебодзінському повіті Любуського воєводства
 Сьвебодзін — село в гміні Плесьна Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Сьвебодзін — село в гміні Болеслав Домбровського повіту Малопольського воєводства

Див. також 
 Свебодзін